El Campeonato de Europa hace referencia a varios campeonatos deportivos:
Futbol
Campeonato de Europa de la UEFA; campeonato de fútbol.
Eurocopa (masculino) y femenino; campeonato europeo de fútbol de selecciones nacionales.
Bádminton
Campeonato Europeo de Bádminton
Baloncesto
Eurobasket (masculino) y femenino; campeonato de baloncesto de selecciones nacionales.
Copa de Europa de Baloncesto (1957-2001) - Euroliga (2001-actualidad)
CiclismoCampeonato Europeo de Ciclismo en Pista.
Motor
Campeonato de Europa de Rally;
Campeonato de Europa de Rally Históricos;
Campeonato de Europa de Montaña; 
Campeonato de Europa de Turismos;
Campeonato de Europa de Vuelo Acrobático
Atletismo
Campeonato de Europa de Atletismo;
Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta
Deportes acuáticos
Campeonato de Europa de Natación;
Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta
Campeonato de Europa de Waterpolo;
Campeonato de Europa de la clase snipe; campeonato europeo de vela.
Fútbol Sala
Campeonato de Europa de Clubes; campeonato de fútbol sala.
Campeonato Europeo de futsal de la UEFS; campeonato de fútbol sala de selecciones nacionales.
Otros
Campeonato de Europa de balonmano;
Campeonato Europeo de Patinaje Artístico sobre Hielo
Campeonato Europeo de Judo
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hielo
European Nations Cup; campeonato europeo de rugby.
Campeonato de Europa de Fútbol Americano
Campeonato Europeo de Voleibol
Campeonato europeo de hockey sobre patines masculino o femenino;
Campeonato de Europa de Tenis de Mesa
Ajedrez
Campeonato de Europa Individual de ajedrez
Campeonato de Europa de ajedrez por equipos